Arco de Trajano se refiere a arcos de triunfo dedicados o construidos por el emperador Trajano:

 El Arco de Trajano de la ciudad de Ancona, Italia;
 el Arco de Trajano de la ciudad de Benevento, Italia;
 el Arco de Trajano de la ciudad de Canosa di Puglia, Italia;
 el Arco de Trajano de la ciudad en ruinas de Timgad, Argelia;
 el Arco de Trajano de la ciudad de Mérida (España).